Жене у црном може да се односи на:
 Жене у црном, антиратни покрет у свету
 Жене у црном, мексичку теленовелу
 Жене у црном (Београд), антиратну организацију из Београда